Баньос-де-Мольгас ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Оренсе в составе автономного сообщества Галисия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Альярис-Маседа. Занимает площадь 67,64 км². Население 1807 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Муниципалитеты Оренсе